圓 — в соответствии со стандартом Юникод, единая идеограмма ККЯ 5713 (, U+5713), которая может представлять такие денежные единицы, как:
 китайский юань (китайский упрощённый — 圆);
 японская иена (японский упрощённый — 円);
 вона, (в том числе южнокорейская и северокорейская (хангыль — 원); 
 патака, в частности, патака Макао;
 гонконгский доллар;
 новый тайваньский доллар.

См. также 
 元
 $
 Символы юаня
 Символ иены
 Символ воны